Georg Ludwig Kobelt – anatomista tedesco che ha legato il suo nome al bulbo uretrale di Kobelt e alle ghiandole bulbouretrali di Kobelt
 Karl Kobelt – politico svizzero
 Peter Kobelt – tennista statunitense
 Wilhelm Kobelt – medico, docente, scrittore e zoologo tedesco